Кле́вер — многозначный термин.
 Клевер — род растений семейства бобовые.
 «Клевер» — одно из яиц Фаберже.
 «Клевер» — манга CLAMP.
 «Клевер» — манга Торико Тии.
 «Клевер» — онлайн-игра.

Фамилия 
 Клевер, Константин Юльевич (1867 или 1868/1869 — 1937) — российский и советский художник.
 Клевер, Эдит (род. 1940) — немецкая актриса, театральный режиссёр.
 Клевер, Юлий Юльевич (1850—1924) — российский художник.

См. также 
 Клеверообразная транспортная развязка
 Клоувер
 Клявер
 Трилистник